Brooks kan syfta på:

 Brooks (DJ) (1995–), en nederländsk DJ
 Brooks (musikgrupp) – en brittisk musigraupp 1976–1980
 Brooks (efternamn)
 Brooks (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer

Geografi

Antarktis 

 Brooks (ö), 
 Brooks (udde),

Kanada 

 Brooks (ort i Kanada), Alberta,

USA 

 Brooks, Georgia, Fayette County, 
 Brooks, Kentucky, Bullitt County, 
 Brooks, Maine, Waldo County, 
 Brooks, Minnesota, Red Lake County, 
 Brooks, Oregon, Marion County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar